«Караваджо» () — британский художественный фильм  года режиссёра Дерека Джармена, снятый по мотивам жизни итальянского художника Караваджо.

Сюжет 

В основе сюжета — жизнь итальянского художника Караваджо (1571—1610), любовный треугольник Караваджо (Найджел Терри), Лены (Тильда Суинтон) и Рануччо (Шон Бин), а также использование художником бродяг, пьяниц и куртизанок в качестве натурщиков для глубоко значительных (как правило религиозных) картин.

В ролях 
 Найджел Терри — Караваджо
 Шон Бин — Рануччо
 Гарри Купер — Давид
 Декстер Флетчер — Караваджо в юности
 Спенсер Ли — Иерусалим
 Тильда Суинтон — Лена, любовница Рануччо, натурщица Караваджо
 Найджел Дэвенпорт — Джустиниани Робби Колтрейн — Шипионе Боргезе
 Майкл Гоф — Дель Монте, кардинал
 Джонатан Хайд — Бальони Ноам Алмаз — мальчик Караваджо Дэун Арчибальд — Пипо Джек Биркетт — Папа Римский Сэди Корр — принцесса Колонна''

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Сузо Чекки Д'Амико
 Дерек Джармен
 Режиссёр: Дерек Джармен
 Оператор: Габриэль Бериста́ин
 Композитор: Саймон Фишер-Тернер
 Художник: Кристофер Хоббс
 Художник по костюмам: Сэнди Пауэлл
 Продюсер: Сара Рэдклифф

Награды и признание 
 1986 — 36-й Берлинский международный кинофестиваль
 Серебряный Медведь
 Награда C.I.D.A.L.C.
 1987 — Стамбульский международный кинофестиваль
 Специальный приз жюри
 1999 — Фильм вошёл в сотню лучших британских фильмов за 100 лет по версии BFI (93-е место)

Фильмы на английском языке
Фильмы Дерека Джармена
Фильмы Великобритании 1986 года
Авангардные фильмы
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии о художниках
Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы о XVI веке
Исторические фильмы о XVII веке
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Независимые фильмы Великобритании
Караваджо